

Cinema e televisione 
Dogs – cortometraggio del 1912 diretto da David Miles
 Dogs – film del 1976 di Burt Brinkerhoff
 Dogs – serie TV del 1997

Fumetto 
 Dogs – serie manga ideata da Shiro Miwa

Musica 
 Dogs – gruppo musicale post-punk revival e indie rock britannico
 Dogs – gruppo musicale rock francese
 Dogs/Call Me Lightning – singolo dei The Who del 1968
 Dogs – album di Nina Nastasia del 1999
 Dogs – traccia dell'album Animals dei Pink Floyd del 1977
 Dogs – singolo di Damien Rice del 2007, dall'album 9